Tellheim ist der Familienname folgender Personen:
 Jacob Tellheim (1841–1909), österreichischer Theaterschauspieler und Dramaturg, siehe Jacob Bettelheim
 Käthe Tellheim (1900–1984), deutsche Volkssängerin 
 Karoline Tellheim (1842–1906), österreichische Opernsängerin (Sopran)

 Major von Tellheim, Figur in Minna von Barnhelm